Red Hot Rhythm & Blues () — шестнадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1987 году. Это её последний релиз на лейбле RCA Records, свой следующий альбом она вновь запишет на прошлом лейбле Motown. Над альбомом работал именитый продюсер Том Дауд.

Список композиций 
 «Dirty Looks» — 3:22
 «Stranger in Paradise» — 3:59
 «Shine» — 3:33
 «Shockwaves» — 3:49
 «Selfish One» — 3:23
 «Mr. Lee» — 3:07
 «Tell Mama» — 3:39
 «There Goes My Baby» — 3:06
 «Summertime» — 4:06
 «Cross My Heart» — 4:11
 «It’s Hard for Me to Say» — 4:43
 «Tell Me Again» — 3:14

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Томом Даудом